Первая лига Китая по футболу 2012 — 9-й сезон после основания первой лиги, второго по значимости футбольного дивизиона КНР. Сезон проходит с 17 марта 2012 по 28 октября 2012. В этом сезоне в турнире принимало участие не 14 команд как это было раньше, а 16.

По итогам розыгрыша серебро завоевала команда «Ухань Чжоэр», победителем стал «Шанхай Теллэйс», оба клуба получили возможность со следующего сезона выступать в Суперлиге.

Выбыли из числа участников первой лиги клубы «Пекин Баси» и «Хух-Хото Дунцзинь», занявшие 15-е и 16-е место соответственно.

Участники

Повышение и понижение в классе 
По итогам сезона 2011 года две команды: «Далянь Аэрбин» (чемпион) и «Гуанчжоу R&F» (серебряный призёр) получили право в сезоне 2012 года выступать в Суперлиге. В элитном дивизионе они заняли места выбывших «Чэнду Блэйдс» (15-е место) и «Шэньчжэнь Руби» (16-е место).

Место в первой лиге по итогам сезона 2011 года потерял клуб «Гуйчжоу Чжичэн Торо». В сезоне он занял последнее место, а также проиграл в серии плей-офф за право выступать в первой лиге третьей команде второй лиги «Фуцзянь Смарт Хиро». В связи с расширением первой лиги, в её состав в 2012 году вошли победитель второй лиги «Харбин Итэн», серебряный призёр «ФК Чунцин», а также победитель плей-офф «Фуцзянь Смарт Хиро».

Изменение названий клубов 
В феврале 2012 года клуб «Шэньян Дунцзинь» переехал в Хух-Хото и сменил название на «Хух-Хото Дунцзинь».

Участники розыгрыша Первой лиги 2012

Сведения о командах

Изменения в тренерском штабе

Изменения в регламенте 
Китайская футбольная ассоциация приняла решение ограничить количество легионеров в команде до четырёх. Это касается всех команд первой лиги. Кроме того, на поле в одной команде может находиться не более трех легионеров. Также только трое могут принять участие в одном матче. Игроки, представляющие Гонконг, Макао и Китайский Тайбэй легионерами не считаются, однако в заявке попадают в отдельный список.

Таблица заявленных на участие в розыгрыше легионеров выглядит следующим образом:

Изменения названий клубов 
Футбольный клуб «Шэньян Дунцзинь» в феврале 2012 года переехал в Хух-Хото и сменил название на «Хух-Хото Дунцзинь».

Турнирная таблица 

По состоянию на 28 октября 2012 года:  
В случае равенства набранных очков вступают в силу следующие критерии: 1) Очки, набранные в очных встречах; 2) Разница забитых и пропущенных в очных встречах; 3) Количество забитых мячей в очных встречах; 4) Разница мячей; 5) Забитые мячи; 6) Дисциплинарные очки..

Рекорды чемпионата 
 Самая крупная домашняя победа (разница в 4 мяча) :

|}

|}

|}

|}

|}

|}
 Самая крупная гостевая победа (разница в 4 мяча) :

|}

|}

|}
 Наибольшее количество мячей в одном матче (8) :

|}
 Самая длинная серия побед (6 матчей):
Шанхай Теллэйс
 Самая длинная серия без поражений (8 матчей):
Чунцин Лифань
 Самая длинная серия без побед (11 матчей):
Хух-Хото Дунцзинь
 Самая длинная серия поражений (8 матчей):
Хунань Биллоуз
 Наибольшее количество зрителей на матче (22 316) :
 

|}
 Наименьшее количество зрителей на матче (321) :
 

|}

Список бомбардиров

Посещаемость команд в лиге

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Первая лига Китая  на сайте sina.com 
 Первая лига Китая  на сайте sohu.com 

2012
Спорт в Китае в 2012 году
Футбол в Азии в 2012 году